Der Begriff Schwärmer bezeichnet
 eine Schmetterlingsfamilie, siehe Schwärmer (Schmetterling)
 als Sammelbegriff begeißelte Gameten  oder Zoosporen von sonsten geißellosen Einzellern
 die radikalen Strömungen der Reformation, siehe Spiritualismus (Theologie)
 Anhänger der Pfingstbewegung des 20. Jahrhunderts
 Anhänger der charismatischen Bewegung
 einen Enthusiasten, der sich für eine Person oder Idee überschwänglich begeistert (Schwärmerei)
 einen Feuerwerkskörper
 Die Schwärmer, Schauspiel von Robert Musil
Vorrichtung zur Abstützung und Führung eines rotatorisch zu bewegenden Werkstücks, siehe Schwärmer (mechanische Fertigung)

Siehe auch: Schwermer